Murtefuge é o nome comum dado a diversas espécies de peixe:

 Parablennius gattorugine
 Salaria pavo